Ралли Сафари 1976 года - четвёртый этап чемпионата мира по ралли 1976 года, проходивший с 15 по 19 апреля. Это 24-е Ралли Сафари в истории и четвёртое в рамках чемпионата мира. Этап проходил на гравийном покрытии. На старт вышло 65 экипажей и 17 добралось до финиша соревнований.

Результаты

Турнирная таблица 
{| class="wikitable" width=85% style="text-align: left; font-size: 85%; max-width: 950px;"
|-
! Место
! Пилот
! Штурман
! Машина
! Время
! 
! 
|-
! style="background:#FFFFBF;"|1
|  Йогиндер Сингх
|  Дэвид Дойг
|  Mitsubishi Lancer 1600 GSR| align="center" | 1:57:00
| align="center" |
| align="center" | 20|-
! style="background:#DFDFDF;"|2
|  Робин Ульяте
|  Крис Бэйтс
|  Mitsubishi Lancer
| align="center" | 2:21:00
| align="center" | +24:00
| align="center" | 
|-
! style="background:#FFDF9F;"|3
|  Эндрю Коуэн
|  Джонстон Сайер
|  Mitsubishi Lancer 1600 GSR
| align="center" | 2:42:00
| align="center" | +45:00
| align="center" | 
|-
! 4
|  Берт Шэнкланд
|  Брайан Бартон
|  Peugeot 504
| align="center" | 2:52:00
| align="center" | +55:00
| align="center" | 10|-
! 5
|  Симо Лампинен
|  Арне Херц
|  Peugeot 504
| align="center" | 3:23:00
| align="center" | +1:26:00
| align="center" | 
|-
! 6
|  Кенсиро Синозука
|  Боб Грэм
|  Mitsubishi Lancer
| align="center" | 4:10:00
| align="center" | +2:13:00
| align="center" | 
|-
! 7
|  Харри Чельстрём
|  Лейф Линдквист
|  Datsun 160J
| align="center" | 4:49:00
| align="center" | +2:52:00
| align="center" | 4|-
! 8
|  Зулли Ремтулла
|  Низар Дживани
|  Datsun 160J
| align="center" | 5:09:00
| align="center" | +3:12:00
| align="center" | 
|-
! 9
|  Жан-Пьер Николя
|  Жан-Клод Лефевр
|  Peugeot 504
| align="center" | 5:11:00
| align="center" | +3:14:00
| align="center" | 
|-
! 10
|  Джонни Хелльер
|  Канти Шах
|  Alfa Romeo 1750 GTV
| align="center" | 7:14:00
| align="center" | +5:17:00
| align="center" | 1'|}

 Сходы Неполный список''

Положение в чемпионате после этапа 
Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

1976 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 1976 году